Koh ist der Familienname folgender Personen:
 Bong Ihn Koh (* 1985), südkoreanischer Cellist und Molekularbiologe
 Koh Chang-su (* 1970), südkoreanischer Komponist
 Daryl Koh Pei Xiang (* 1990), singapurischer E-Sportler
 Harold Hongju Koh (* 1954), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Jennifer Koh (* 1976), US-amerikanische Geigerin
 Koh Lian Pin (* 1976), singapurischer Biologe, Hochschullehrer und Politiker
 Maria Grace Koh (* 1992), Schwimmerin aus Brunei
 Koh Poh Koon (* 1972), singapurischer Politiker, Arzt und Offizier
 Koh Se-kai (* 1934), taiwanischer Historiker, Politikwissenschaftler und Diplomat
 Terence Koh (* 1977), chinesisch-kanadischer Künstler

KOH steht für:
 Kaliumhydroxid, hygroskopischer Feststoff

KoH steht für:
 Knights of Honor, Computerspiel

Koh steht für:
 Kohelet, Weisheitsbuch der Bibel
 Koh (Insel), Insel im Archipel Raja Ampat, Indonesien

Siehe auch:
 KO
 Kho
 Koh e Asamai, Berg in Afghanistan
 Koh-i-Noor, Teil der britischen Kronjuwelen
 Koh-i-Noor Hardtmuth, Hersteller von Bleistiften
 Koh Kae, geröstete Erdnüsse in verschiedenen Geschmackssorten 
 Koh Kong
 Koh Pra Thong, Gemeinde in Thailand
 KOH-Schnelltest, Methode zur Unterscheidung von Bakterien  
 Koh Tonsay, Insel in Kambodscha
 Kong Koh, Fracht- und Passagierschiff
 Sun Koh, Fantasy-Heftromanserie

Abkürzung